Walton kan syfta på:

 Walton (efternamn) – ett engelskt efternamn samt personer med namnet

Geografi

Storbritannien 

 Walton-on-Thames, ort, England, Surrey, 
 Walton, Cumbria, ort i England, 
 Walton, Cheshire, civil parish i England,  
 Walton, Leeds, ort, 
 Walton, Somerset, ort i England, 
 Walton, Milton Keynes, civil parish i Buckinghamshire, 
 Walton, Wakefield, ort, 
 Walton, Aylesbury – ort i Aylesbury, Buckinghamshire, England
 Walton, Cambridgeshire – ort i Peterborough, Cambridgeshire, England
 Walton, Derbyshire – ort i Chesterfield, Derbyshire, England
 Walton, Leicestershire – ort i Kimcote and Walton, Harborough, Leicestershire, England
 Walton, Merseyside – ort i Liverpool, Merseyside, England
 Walton, Suffolk – ort i Felixstowe, East Suffolk, Suffolk, England
 Walton, Onibury – ort i Onibury, Shropshire, England
 Walton (Telford and Wrekin) – ort i Ercall Magna, Telford and Wrekin, Shropshire, England
 Walton, Eccleshall – ort i Eccleshall, Stafford, Staffordshire, England
 Walton, Stone – ort i Stone, Stafford, Staffordshire, England
 Walton, Warwickshire – ort i Wellesbourne and Walton, Stratford-on-Avon, Warwickshire, England
 Walton, Wales – ort i Old Radnor, Powys, Wales

USA 

 Walton, Kansas, ort, Harvey County, 
 Walton, Kentucky, ort,  Boone County, 
 Walton, Indiana, ort, Cass County, 
 Walton, Nebraska, ort, Lancaster County, 
 Walton, New York, ort, Delaware County,